Keränen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, actrice américaine
, développeur de jeux vidéos finlandais
Janne Keränen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Michael Keränen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Rami Keränen, guitariste finlandais du groupe Dreamtale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois